Psiloteredo nana är en musselart som beskrevs av Turton 1822. Psiloteredo nana ingår i släktet Psiloteredo och familjen skeppsmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skeppsmaskar
nana